Czakó Kálmán (1843–1895) botanikus, orvos
 Czakó Kálmán (1919–1985) jogász, a legfőbb ügyész 1953–1955 között
 Czakó Kálmán (1943) röplabdázó, edző